Hrvatska:
Parčić (Drniš), gradsko naselje Drniša
Parčić (Kistanje), naselje u općini Kistanje